Entre caníbales puede referirse a:

Entre caníbales, EP de Andrea Álvarez, del año 2008.
“Entre caníbales”, canción de Soda Stereo, de su álbum Canción animal, de 1990.
Entre caníbales, telenovela argentina.